«Wow Thing» () — сингл южнокорейского проекта 
Station Young. Состоит из четырёх участниц Сыльги, Чонхи, Синби и Соён. Сингл был выпущен 28 сентября 2018 года компанией SM Entertainment.

Предпосылки и релиз 
Station Young, состоящая из четырех участниц: Сыльги из Red Velvet, Синби из GFriend, бывшая участница временной группа I.O.I и солист Чонха и Соён из (G)I-DLE была сформирована как группа проекта для SM Station X 0.

Сингл был выпущен 28 сентября 2018 года через несколько музыкальных порталов, включая iTunes.

Композиция 
Яркая, R&B поп-песня, «Wow Thing» ставит мощный вокал четверки в центре внимания и демонстрирует их динамику через сопровождающее музыкальное видео, выпущенное через проект SM Entertainment Station X O. Песня подчеркивает любовь к себе и уверенность в собственных действиях, призывая людей быть позитивными, находя свой собственный путь.

Трек-лист

Музыкальное видео 
Клип был выпущен 28 сентября 2018 года. клип показывает бабочку, порхающее вокруг девушек, когда они хладнокровно демонстрируют, как они действительно «Wow Thing» вокруг ретро-декораций.

Участницы 
  Сыльги
 Чонха
 Синби
 Соён

Чарты

Примечания